Bren steht für 
 Bren (Maschinengewehr), leichtes Maschinengewehr der Streitkräfte Großbritanniens im Zweiten Weltkrieg 
 BREN-Tower, Stahlfachwerkmast 
 Bren (Drôme), französische Gemeinde im Département Drôme 
 Breń (Weichsel), rechtsseitiger Zufluss der Weichsel in Polen

Personen:
 Donald Bren (* 1932), US-amerikanischer Unternehmer und Investor
 Hans Bren (1900–1974), österreichischer Maler
 Llywelyn Bren († 1318), walisischer Adliger und Rebellenführer

Siehe auch:
 Bren Ten
 Bren Carrier
 CZ 805 BREN
 Brenn